Финляндская рабочая революция которая произошла в 28 января 1918 года. С революцией весной 1918 года трудящиеся получили власть в столице (Хельсинки) и на значительных территориях Финляндии.

Совет народных уполномоченных Финляндии была сформирована 28 января 1918 года и возглавила восстание, начавшееся этим утром. О создании Народной делегации было объявлено в опубликованном 29 января в журнале Työmies (Рабочий) заявлении, в котором также назывались народные депутаты и кратко описывались основные программные цели Красного правительства. В свой первый день Совет народных уполномоченных Финляндии начало работу Сената в Хельсинки (ныне Дворец правительства).

"Сегодня мы решили предложить финскому народу, чтобы после свержения Сената, заслужившего народную ненависть, был назначен Совет народных уполномоченных Финляндии и Верховный совет рабочих Финляндии для наблюдения за его деятельностью.

«Буржуазное правительство Финляндии открыто встало на путь реакционного переворота. Теперь рабочий класс Финляндии, в свою очередь, должен реализовать свое право на революцию, чтобы служить социальному прогрессу»

Красная администрация закрыла все «контрреволюционные газеты» первой работы в столице уже 28 января, а в последующие дни — в других городах. 2 февраля Совет народных уполномоченных Финляндии подтвердил, что «контрреволюционная» пресса на время «приостановлена». После этого разрешалось выходить только газетам Социал-демократической партии и христианского рабочего движения.

В начале гражданской войны Совет народных уполномоченных Финляндии пришел к власти, свергнув буржуазный Сенат и Парламент Свинхувуда, после чего сама приняла законы и постановления. Помимо Совет народных уполномоченных действовал Верховный совет рабочих Финляндии, который руководил парламентом.

Верховный совет рабочих создал, например решения об отмене смертной казни и объявлении земледельцев, топпарев и горцев независимыми от землевладельцев.

См. также 
 Совет народных уполномоченных Финляндии
 Социалистическая Рабочая Республика Финляндия

Примечания

Литература 
 Финский сборник постановлений Совета народных уполномоченных Финляндии 1918 г. https://histdoc.net/historia/1917-18/kv10.html
 Декларация Совета народных уполномоченных Финляндии https://fi.wikisource.org/wiki/Suomen_Kansanvaltuuskunnan_Julistus
 Osmo Jussila, Seppo Hentilä ja Jukka Nevakivi: Политическая история Финляндии 1809—2006 гг . Хельсинки: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31572-9 .
 Kuusinen, Otto Wille; Sirola, Yrjö; Manner, Kullervo; Rovio, Kustaa; Komu, Johan Alfred; Lepola, Kalle; Vasten, A; Kiiskinen, Aura; Vilmi, Otto: Финская рабочая революция 1918 года : оценки и самокритика . Книга, 1928 год.

Революции
Гражданская война в Финляндии